Miyashita ist der Familienname folgender Personen:
 Junichi Miyashita (* 1983), japanischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2008
 Junko Miyashita (* 1949), japanische Schauspielerin
 Masahiro Miyashita (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Natsu Miyashita (* 1967), japanische Schriftstellerin
 Risa Miyashita (* 1984), japanische Speerwerferin